Kickx kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean Kickx den äldre
 Jean Kickx den yngre
 Jean Jacques Kickx

Robotskapade auktorsförkortningar